Churchill, angol családnév
 Winston Churchill (1874–1965) brit politikus, miniszterelnök
Földrajz
 Churchill, kanadai város
 Churchill, település Oxfordshire-ban
 Churchill, település Somersetben
 Churchill, település Worcestershire-ban
Haditechnika
 Churchill tank, harckocsi